

Personen 
 Jan Eekhof (1928-2007), Nederlands studentenpredikant en boekenverzamelaar
 Wicky Eekhof-de Vries (1930), Nederlands juriste, docent en lid van de Raad van State
 Rob Milton, geboren Martin Eekhof (1899-1970), Nederlands acteur

Gebouwen en landgoed 
 De Eekhof (Enschede), landgoed en landhuis in Enschede
 De Eekhof (Rolde), monumentaal woonhuis in Rolde
 de Eekhof (Tubbergen), een woon-zorgcentrum en voormalige havezate